Самооборонні Кущові Відділи (СКВ) — відділи українського самозахисту, утворені для охорони українських сіл, а також для створення тилу для УПА, діяли в 1942–1946 роках.
 Система керування вмістом (СКВ; ) — програмне забезпечення для організації вебсайтів чи інших інформаційних ресурсів в Інтернеті чи окремих комп'ютерних мережах.
 Система керування вогнем (СКВ) — автоматизована система військової техніки, що забезпечує пошук, виявлення і ураження цілей.
 Система керування версіями (СКВ; ) — програмний інструмент для керування версіями одиниці інформації

Акроніми